Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2015/16.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–19 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 20 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2015/16 ohne Relegation
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft.

Kader

SC Freiburg 

Trainer: Christian Streich
Kapitän:  Mensur Mujdža

RB Leipzig 
Trainer: Ralf Rangnick
Kapitän: Dominik Kaiser

1. FC Nürnberg 

Trainer: 
Kapitän:  Mišo Brečko

FC St. Pauli 

Trainer: Ewald Lienen
Kapitän: Sören Gonther

VfL Bochum 

Trainer: 
Kapitän: Patrick Fabian

1. FC Union Berlin 

Trainer: Norbert Düwel (1–5), Sascha Lewandowski (6–22), André Hofschneider (23–34)
Kapitän:  Damir Kreilach (1–12), Benjamin Kessel (13–34)

Karlsruher SC 

Trainer: Markus Kauczinski
Kapitän: Dirk Orlishausen

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän:  Marcel Correia

SpVgg Greuther Fürth 

Trainer: Stefan Ruthenbeck
Kapitän: Marco Caligiuri

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Kosta Runjaic (1–8), Konrad Fünfstück (9–34)
Kapitän: Chris Löwe (1–8), Daniel Halfar (9–34)

1. FC Heidenheim 

Trainer: Frank Schmidt
Kapitän: Marc Schnatterer

Arminia Bielefeld 

Trainer: Norbert Meier
Kapitän: Fabian Klos

SV Sandhausen 

Trainer: Alois Schwartz
Kapitän:

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Frank Kramer (1–15), Peter Hermann (Interimstrainer vom 16. bis zum 19. Spieltag), Marco Kurz (20–26), Friedhelm Funkel (27–34)
Kapitän:  Karim Haggui

TSV 1860 München 

Trainer: Torsten Fröhling (1–10), Benno Möhlmann (11–30), Daniel Bierofka (Interimstrainer vom 31. bis zum 34. Spieltag)
Kapitän: Christopher Schindler

MSV Duisburg 

Trainer:  (1–13),  (14–34)
Kapitän:  Branimir Bajić

FSV Frankfurt 

Trainer: Tomas Oral (1–29), Falko Götz (30–34)
Kapitän: Manuel Konrad

SC Paderborn 07 

Trainer: Markus Gellhaus (1–10), Stefan Effenberg (11–24), René Müller (25–34)
Kapitän: Uwe Hünemeier (1–2), Marvin Bakalorz (3–34)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2015/16
 Kader der 3. Fußball-Liga 2015/16

Anmerkungen 

!
Kaderliste